

Cinema 
 Flashback – film del 1969 diretto da Raffaele Andreassi
 Flashback – film del 1990 diretto da Franco Amurri
 Flashback – film del 2020 diretto da Christopher MacBride

Letteratura 
 Flashback – romanzo del 2011 di Dan Simmons

Musica 
 Flashback – canzone degli Imagination (1981)
 Flashback – album dei The J. Geils Band del 1993
 Flashback – album di Joan Jett del 1993
 Flashback – singolo di Calvin Harris del 2009
 Flashback – album di Raffaella Carrà del 2009
 Flashback – album di Darin del 2010
 Flashback – album di Hanne Kolstø del 2012
 Flashback – album di Rosalie del 2018
 Flashback – singolo di Ghali del 2019

 Flashback – collana discografica di una serie di compilation musicali della BMG Ricordi con marchio RCA dal titolo I grandi successi originali

Personaggi 
 Flashback – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Flashback – personaggio dei fumetti Milestone Comics

Altro 
 Flashback – in un'opera narrativa, evocazione di un evento anteriore al punto della storia in cui ci si trova
 Flashback – videogioco del 1992
 Flashback – episodio della terza stagione di Star Trek: Voyager